Не следует путать с Плохая девочка (плохая девчонка).
«Плохие девочки», «Плохие девчонки» может означать:

 Кино и телевидение 
Кинофильмы
 Плохие девчонки — США, 1994.
 Строптивая девчонка — Мексика, 2007; в оригинале — Niñas mal, т. е. Плохие девчонки.
  — Тайвань, 2012.

Телевидение
  — эпизод (1999) 3-го сезона телесериала «Баффи — истребительница вампиров».
 Плохие девочки — британский телесериал (1999—2006).
  — британский мюзикл на основе одноимённого телесериала.
 Плохие девчонки — американское реалити-шоу (2006—2017).

 Музыка 
Альбомы
 Плохие девочки — 1979, Донна Саммер.
  — 2003, Моника Наранхо.

Песни
 Плохие девочки — 1979, Донна Саммер.
  — 2004, Жанетт Бидерманн.
  — 2012, M.I.A.
  — 2015, ''.

Прочее 
  — вымышленная группа девушек-антагонисток вселенной Marvel Comics.

См. также 
 Роковая женщина
 Дева-воительница
 Девичья сила
 
 Девчонки со стволами — поджанр кинобоевиков.
  — поджанр фильмов-нуар.
 Плохая девочка
 
 Плохие парни